«Return to Sender» puede referirse a:

 Return to Sender, película de 2004 dirigida por Bille August.
 Return to Sender, película de 2015 dirigida por Fouad Mikati
 Return to Sender, canción de 1962 interpretada por Elvis Presley.
 Return to Sender, episodio de la serie de televisión Dexter emitido en 2006.